Rose of the World o The Rose of the World – film del 1918 diretto da Maurice Tourneur
 Rose of the World – film del 1925 diretto da Harry Beaumont